Voyage or Voyages kan syfta på:

 Voyage (band) – en musikgrupp inom discogenren
 Voyage (musikalbum av Abba) – ett musikalbum av Abba från 2021
 Voyage (musikalbum av David Crosby) – ett musikalbum av David Crosby från 2006
 Voyage, voyage – en låt från 1987 av Desireless
 Voyage 200 –  en kalkylator från Texas Instruments

Se även
 Voyager